Almighty So — микстейп американского рэпера Chief Keef. Он был выпущен внелейбла 12 октября  2013 года.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Chief Keef
Альбомы 2013 года
Микстейпы 2013 года